Maialen Heguy-Lucu, née à Bayonne, en 1987, est une auteure et enseignante de basque. Elle remporte le prix Gazteluma en 2018 avec le roman Girgileri anderea.

Biographie 
Originaire de Hasparren, elle étudie la philologie basque à Bayonne et à Vitoria-Gasteiz (université de Pau et des pays de l'Adour et à l'université du Pays basque). Elle reçoit en 2010 une bourse de la Société d'études basques pour ses travaux sur les variantes du contes Hiru uhainak.

Elle est enseignante de basque et traductrice de profession.

Elle traduit en euskara son premier roman en collaboration avec l'auteur et peintre basque Mikel Dalbret. Le livre Hainbat zorte est publié chez Elkar en 2015.

Le prix Gazteluma 
Elle publie son premier roman, Girgileri anderea (Elkar, 2018) grâce à la bourse d'écriture pour jeunes écrivains en langue basque Gazteluma, succédant ainsi à Egoitz Zelaia. Le roman est présenté pour la première fois au salon des écrivains du Pays basque de Sare.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en avril 1987
Naissance à Bayonne
Écrivain de langue basque
Écrivaine liée aux Pyrénées-Atlantiques